Chimik Jużne (koszykówka) – ukraiński klub koszykówki z miasta Jużne
 Chimik Jużne (piłka siatkowa) – ukraiński klub piłki siatkowej z miasta Jużne

Zobacz też 
 Chimik